«Последний побег» — словосочетание, которое используется в названиях нескольких фильмов.

Буквальное название 
 «Последний побег» (:en:The Last Run) — художественный фильм производства США режиссёра Ричарда Флейшера (:en:Richard Fleischer) 1971 года.
 «Последний побег» — советский художественный фильм режиссёра Леонида Менакера 1980 года.
 «Последний побег» (Final Run (TV) (Le Train de l'enfer)) — канадский художественный фильм режиссёра Армана Мастроянни (:en:Armand Mastroianni) 1999 года.
 «Последний побег» (Last Run) — художественный фильм совместного производства Великобритании и Венгрии режиссёра Энтони Хикокса (:en:Anthony Hickox) 2001 года.

С фразой «Последний побег» в названии 
 «Алиса, или Последний побег» (Alice ou la dernière fugue) — французский художественный фильм режиссёра Клода Шаброля 1977 года. 
 «Последний побег: Любовь и предательство за 10 миллионов йен» — японский художественный фильм режиссёра Такаси Миикэ 1992 года.
 «Последний побег домой» (:en:The Last Home Run) — художественный фильм режиссёра Боба Госса :en:Bob Gosse 1996 года.
 «Побег: Последний побег» (:en:Prison Break: The Final Break) — художественный фильм производства США режиссёра Пола Шойринга (:en:Paul Scheuring) 2009 года.

Примечания